CTIF peut signifier :
 Centre technique des industries de la fonderie, un centre technique industriel spécialisé en fonderie, matériaux et produits métalliques,
 Comité technique international de prévention et d’extinction du feu, une association de promotion d'une coopération internationale entre pompiers,
 Cellule de traitement des informations financières, un dispositif préventif belge de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme